Егва (Ёгва) — топоним в России.

Река 
 Егва — река в Пермском крае, приток Велвы.
 Егва — река в Пермском крае, впадает в Камское водохранилище.

Населённый пункт 
 Егва (Ёгва) — село в Кудымкарском районе Пермского края.

 Средняя Егва — деревня в составе Ильинского городского округа Пермского края.
 Усть-Егва — деревня в составе Ильинского городского округа Пермского края.